Ла Зулијана Дос има више значења:

 Ла Зулијана Дос (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Зулијана Дос (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику